Allendorf kan syfta på:

 Allendorf (Eder) – en kommun i Landkreis Waldeck-Frankenberg i Hessen
 Allendorf (Lumda) – en stad i Landkreis Gießen i det tyska förbundslandet Hessen
 Allendorf, Rhein-Lahn – en Ortsgemeinde i Rhein-Lahn-Kreis i det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz
 Allendorf, Thüringen – en kommun i Landkreis Saalfeld-Rudolstadt i Thüringen
 Allendorf im Bärenschießen – tidigare namn på en stad i Hessen, se Stadtallendorf 
 Bad Sooden-Allendorf – en kommun i Hessen